Jeremy Strong – scrittore britannico
Jeremy Strong – attore statunitense